Ombolata (Alasa), een plaats in Indonesië
Ombolata (Sirombu), een plaats in Indonesië
Ombolata (Lahewa), een plaats in Indonesië
Ombolata (Gunungsitoli Idanoi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing